Койма:

 Койма — река в России, протекает в Тюменской области
 Койма — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
койма - старинное плавсредство